54-й чемпионат Швеции по кёрлингу среди женщин 2015 проводился с 28 января по 1 февраля 2015 года в городе Эребру.

В чемпионате приняло участие 8 команд.

Чемпионом стала команда Karlstads CK Östlund (Карлстад) (скип Сесилия Эстлунд); команда Karlstads CK выиграла чемпионат в 9-й раз в своей истории (в предыдущий раз — почти за 30 лет до этого, в 1988 году), команда в данном составе и Сесилия Эстлунд — впервые. Серебряные медали завоевала команда IK Fyris Team Donald Davies & Partners (скип Towe Lundman). Бронзовыми призёрами стала команда Skellefteå CK Team AllTele (Шеллефтео; скип Маргарета Сигфридссон).

Одновременно и в том же месте проводились чемпионат Швеции по кёрлингу среди мужчин 2015 и чемпионат Швеции по кёрлингу на колясках 2015.

Формат турнира 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, проводимом по круговой системе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Три лучших команды проходят в плей-офф, где розыгрыш проводится по «неполной» олимпийской системе: сначала в полуфинале встречаются команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е места, затем в финале победитель полуфинала встречается с командой, занявшей на групповом этапе 1-е место.

Составы команд 

(источник:; скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап 

  Проходят в финал плей-офф.
  Проходят в полуфинал плей-офф.
(источник:)

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди мужчин 2015
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных команд 2015
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных пар 2015

2015
Спорт в Швеции в 2015 году
Январь 2015 года
Февраль 2015 года
Спортивные соревнования в Эребру